De Serie A 1940/41 was het 40ste voetbalkampioenschap (Scudetto) in Italië en het twaalfde seizoen van de Serie A. Bologna werd kampioen.

Eindstand 

(*) Lazio Roma werd gered op basis van doelsaldo.

Uitslagen 

(*) Toegekend door de Italiaanse voetbalbond

Kampioen

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1940/41